All I really want to do (lied), lied van Bob Dylan, latere versies van The Byrds en Cher
All I really want to do (album), debuutalbum van Cher, genoemd naar het lied